Ryan Gardner, né le  à Akron dans la province de l'Ontario est un joueur canado-suisse de hockey sur glace.

Carrière en club 
Fils de Dave Gardner, petit-fils de Cal Gardner et neveu de Paul Gardner, tous trois anciens hockeyeurs professionnels, Ryan Gardner naît le  à Akron.

Après avoir vécu une partie de son enfance en Suisse, lorsque son père y joue, il commence sa carrière junior majeur dans la Ligue de hockey de l'Ontario avec les Knights de London ainsi que les Centennials de North Bay entre les saisons 1995-1996 et 1997-1998.

Il revient ensuite en Suisse, à Ambrì, en cours de saison 1997-1998. Il remporte avec le HC Ambrì-Piotta deux Coupes continentales, en 1999 et 2000.

Il signe en 2001 un contrat avec le rival tessinois d'Ambrì, le HC Lugano, avec lequel il devient champion de Suisse en 2003 et en 2006. Il rejoint ensuite les ZSC Lions en 2007, et conquis l'année suivante son troisième titre de champion national. Son équipe remporte également en 2009 la Ligue des champions ainsi que la Coupe Victoria. Il joue dès 2010 pour le CP Berne, avec qui il est champion suisse en 2013. Lors de la saison 2014-2015, il remporte la Coupe de Suisse. Le , il est échangé au HC Fribourg-Gottéron contre Timo Helbling.

Carrière internationale 
Grâce à l'obtention de la nationalité suisse en 2008, il a pu disputer les championnats du monde 2009 avec l'équipe de Suisse. Il participe également en 2011 et en 2013, quand il devient vice-champion du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1995-1996||Knights de London||LHO||61||4||10||14||24||-||-||-||-||-
|-
| rowspan="2"|1996-1997||Knights de London||LHO||19||1||3||4||14||-||-||-||-||-
|-
|Centennials de North Bay||LHO||47||7||6||13||35||-||-||-||-||-
|-
|1997-1998||Centennials de North Bay||LHO||9||0||2||2||2||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="3"|1997-1998||HC Ambrì-Piotta||LNA||5||0||0||0||0||9||0||1||1||12
|-
|Lausanne HC||LNB||1||0||0||0||0||-||-||-||-||-
|-
|HC Ambrì-Piotta U20||Jr. Élites A||19||13||11||24||50||-||-||-||-||-
|-
|rowspan="2"|1998-1999||HC Ambrì-Piotta||LNA||40||9||4||13||8||15||3||7||10||2
|-
|HC Sierre||LNB||6||0||1||1||25||-||-||-||-||-
|-
|1999-2000||HC Ambrì-Piotta||LNA||45||11||17||28||16||9||4||3||7||2
|-
|2000-2001||HC Ambrì-Piotta||LNA||43||10||12||22||47||5||2||2||4||2
|-
|2001-2002||HC Lugano||LNA||39||9||8||17||6||13||0||1||1||2 
|-
|2002-2003||HC Lugano||LNA||36||7||13||20||47||16||4||5||9||10 
|-
|2003-2004||HC Lugano||LNA||48||17||23||40||40||16||5||7||12||12 
|-
|2004-2005||HC Lugano||LNA||44||24||22||46||24||5||0||2||2||4 
|-
|2005-2006||HC Lugano||LNA||40||15||27||42||36||17||8||7||15||18 
|-
|2006-2007||HC Lugano||LNA||44||5||22||27||26||6||2||4||6||6 
|-
|2007-2008||ZSC Lions||LNA||35||17||14||31||16||17||8||9||17||6 
|-
|2008-2009||ZSC Lions||LNA||50||25||28||53||28||4||1||0||1||2 
|-
|2009-2010||ZSC Lions||LNA||49||16||26||42||26||7||1||1||2||0 
|-
|2010-2011||CP Berne||LNA||49||15||20||35||34||11||1||10||11||12 
|-
|2011-2012||CP Berne||LNA||49||11||21||32||10||17||4||6||10||2 
|-
|2012-2013||CP Berne||LNA||50||25||17||42||26||18||7||8||15||25 
|-
|2013-2014|| CP Berne || LNA || 48 || 9 || 21 || 30 || 12 || 6 || 4 || 3 || 7 || 4
|-
|2014-2015|| CP Berne || LNA || 44 || 9 || 15 || 24 || 24 || 11 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
|2015-2016|| HC Fribourg-Gottéron || LNA || 50 || 8 || 14 || 22 || 8 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2016-2017|| HC Lugano || LNA || 49 || 7 || 7 || 14 || 39 || 11 || 2 || 0 || 2 || 2

|2004 ||  Canada||Coupe Spengler
| 4 || 2 || 0 || 2 || 2 || 
|-
|2005 ||  Canada||Coupe Spengler
| 5 || 1 || 1 || 2 || 2 || Vainqueur
|-
|2006 ||  Canada||Coupe Spengler
| 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || Vainqueur
|-
|2007 || HC Lugano || ECC
| 2 || 0 || 0 || 0 || 4 ||  de la division Hlinka
|-
|2008-2009 || ZSC Lions || CHL
| 8 || 6 || 1 || 7 || 4 || Vainqueur
|-
|2009 ||  Suisse||CM
| 5 || 1 || 0 || 1 || 0 || 
|-
|2010 || CP Berne || Trophée européen
| 11 || 5 || 2 || 7 || 10 ||  finale
|-
|2011 ||  Suisse||CM
| 6 || 3 || 2 || 5 || 2 || 
|-
|2012 || CP Berne || Trophée européen
| 7 || 3 || 1 || 4 || 4 ||  de la division Est
|-
|2013 ||  Suisse||CM
| 10 || 2 || 3 || 5 || 0 ||  Médaille d'argent
|-
|2013 || CP Berne || Trophée européen
| 8 || 1 || 4 || 5 || 0 ||  de la division Est
|-
|2014 ||  Suisse||JO
| 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || 
|-
|2014-2015 || CP Berne || CHL
| 5 || 2 || 2 || 4 || 0 ||  du groupe E
|-
|2014-2015 || CP Berne || Coupe de Suisse
| 4 || 3 || 0 || 3 || 0 || Vainqueur

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1978
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur des Knights de London
Joueur des Centennials de North Bay
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Lugano
Joueur du ZSC Lions
Joueur du CP Berne
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Fribourg-Gottéron